Цэрэнпилийн Гомбосурэн (5 января 1943, Хужирт, Уверхангай, МНР) — монгольский политик, Министр иностранных дел Монголии (1988—1996), дипломат, переводчик.

Образование 
1951—1961 годах Средняя школа сомона Хужирт Увурхангайского аймака.

1961—1966 годах Московский государственный университет печати.

1974—1976 годах Академия Общественных наук при ЦК КПСС,

1978—1979 годах Дипломатическая Академия при МИД, СССР.

Деятельность 
1967—1974 годах Технолог, начальник отдела Государственного печатного комбината.

1976—1982 годах Начальник 1-отдела МИД МНР.

1982—1984 годах Заместитель министра иностранных дел МНР.

1984—1987 году Советник-посланник в Посольстве МНР в СССР.

1987—1988 году Заместитель Международного отдела ЦК МНРП.

1988—1996 году Министр иностранных дел Монголии.

1990 году секретарь, член Политбюро ЦК МНРП.

1992—1996 годах член Великого Государственного Хурала /Парламента/ Монголии.

1997—2002 годах Председатель правления, советник Национальной Фабрики по ценным бумагам.

Творчество 
Перевёл с русского на монгольский язык «Рыба-король» известного русского писателя В. Астафьева, «Дети Арбата» А. Рыбакова, «Страх», «Пепел» И. Ильфа, «12 стульев» Е. Петрова, «Золотой теленок». Перевел более 20 русских классиков, в том числе Ф. М. Достоевского «Грех», «Братья Карамазовы» и «Безумие» и других авторов.

Награды 
Орден Сухэ-Батора, «Полярная Звезда», Дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Монголии /1991/, Заслуженный деятель искусств Монголии /2005/.

Министры иностранных дел Монголии
Переводчики Монголии
Переводчики на монгольский язык
Переводчики с русского языка
Депутаты Великого государственного хурала Монголии
Члены Монгольской народной партии
Заслуженные деятели искусств Монголии
Выпускники Московского университета печати